Ла Сервиљета има више значења:

 Ла Сервиљета (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Сервиљета (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику